Смирненски (Монтанская область) — село в Болгарии. 
 Смирненски (Русенская область) — село в Болгарии.